Соглашение 1951 года () между Федрезервом (Уильям Мартин) и Казначейством (Трумэн/Снайдер) о восстановлении независимости Федрезерва от Федерального Правительства США.

Во время Второй мировой войны Фед поддерживал ссудный процент Казначеек на низком фиксированном уровне 0,375 %, таким образом печатал необходимые воюющей на территории Старого Света стране деньги под залог долговых обязательств Правительства и будущих налоговых поступлений с американских граждан.

Федрезерв вернул себе возможность одалживать деньги для экономики американского народа по своей цене, манипулируя рынком долгов и произвольно назначая ссудный процент на Казначейки.

Ссылки 
 The 50th Anniversary of the Treasury — Federal Reserve Accord 1951—2001

Федеральная резервная система США